Gorka (en rus: Горка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 0 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea